Der BET Award for Best Female Hip Hop Artist wird jährlich im Rahmen der BET Awards von Black Entertainment Television vergeben. Der Award richtet sich an weibliche Rapper, die innerhalb des betreffenden Jahres veröffentlicht haben. Der Gewinner wird anhand der Verkäufe, aber auch der Qualität beurteilt. Nicki Minaj führt mit sieben Awards die Liste der Preisträger an. Mit 12 Nominierungen ist sie auch bei den Nominierungen führend.

Gewinner und Nominierte 
Die Siegerinnen sind hervorgehoben und in Fettschrift.

2000er

2010er

2020er

Häufigste Siege 

 7 Siege

 Nicki Minaj

 5 Siege

 Missy Elliott

 3 Siege

 Megan Thee Stallion

 2 Siege

 Remy Ma
 Cardi B

Nominierungen 

 12 Nominierungen

 Nicki Minaj

 9 Nominierungen

 Trina

 8 Nominierungen

 Missy Elliott

 6 Nominierungen

 Cardi B
 Remy Ma

 5 Nominierungen

 Eve
 Lil' Kim
 Foxy Brown

 4 Nominierungen

 Megan Thee Stallion

 3 Nominierungen

 Dej Loaf
 Doja Cat
 Saweetie

 2 Nominierungen

 Azealia Banks
 Da Brat
 Diamond
 Iggy Azalea
 Jacki-O
 Lil' Mama
 Latto
 Lizzo
 Rah Digga
 Rasheeda
 Shawnna

Einzelnachweise 

Erstverleihung 2001
Hip Hop Artist, Female
Musikpreis (Vereinigte Staaten)
Hip-Hop-Musik
Fernsehpreis (Vereinigte Staaten)